Ibsker har flere betydninger:
 Ibsker Sogn
 Sankt Ibs Kirke; på bornholmsk Ibsker (se -ker).

Se også
Sankt Ibs Kirke (flertydig) for flere kirker.